

Sport 
 Bonn Capitals – squadra di baseball tedesca
 Bratislava Capitals – squadra di hockey su ghiaccio slovacca
 Canberra Capitals – squadra di pallacanestro australiana
 Indianapolis Capitals – ex squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 Kiev Capitals – squadra di football americano ucraina
 Vienna Capitals – squadra di hockey su ghiaccio austriaca
 Washington Capitals – squadra di hockey su ghiaccio statunitense